Прилад із зарядовим зв'язком